Аэропорт может означать:
 Аэропорт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Населённые пункты

Россия 
 Аэропорт — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Аэропорт — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Аэропорт — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
Аэропорт — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Аэропорт — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Аэропорт — село в Оймяконском улусе Якутии.
 Аэропорт — село в Томпонском районе Якутии.
 Аэропорт — посёлок в Томском районе Томской области.
 Аэропорт — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Аэропорт — посёлок в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Аэропорт — посёлок в Охотском районе Хабаровского края.

Городские посёлки и микрорайоны

Россия 
 Аэропорт — посёлок в составе Благовещенска.
 Аэропорт — посёлок в составе Волгограда.
 Аэропорт — посёлок Дзержинского района Волгограда.
 Аэропорт — посёлок в составе Калуги.
 Аэропорт — посёлок в составе Нефтеюганска.
 Аэропорт — посёлок в составе Нижнего Новгорода.
 Аэропорт — микрорайон Заельцовского района Новосибирска.
 Аэропорт — посёлок городского типа в составе Омска.
 Аэропорт — посёлок в составе города Томска.
 Аэропорт — посёлок, микрорайон Советского района Улан-Удэ.
 Аэропорт — посёлок в составе Ульяновска.
 Аэропорт — посёлок в составе Усть-Кута.
 Аэропорт — посёлок Кировского района Уфы.
 Аэропорт — посёлок в составе Челябинска.
 Аэропорт — посёлок в составе Читы.

Прочие топонимы 
 Аэропорт — район Москвы.
 Аэропорт — район города Турку (Финляндия).
 Аэропорт — железнодорожная платформа в Санкт-Петербурге.
 Аэропорт — название железнодорожных станций.
 «Аэропорт» — название станций метро.
 Аэропорт — платная скоростная автодорога, соединяющая центр Пекина с аэропортом «Пекин Столичный».

В искусстве 
 «Аэропорт» — роман американского писателя Артура Хейли.
 «Аэропорт» — фильм, снятый по одноимённому роману Артура Хейли.
 «Аэропорт 1975» — кинофильм, фильм-катастрофа, в котором авиалайнер терпит бедствие.
 «Аэропорт 77» — кинофильм, фильм-катастрофа, в котором авиалайнер терпит бедствие.